Гаддар

См. также 
 Годар (значения)